CNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moab (Utah) (Stati Uniti)
 CNY – codice valutario ISO 4217 del Renminbi cinese (Yuan), valuta della Cina